Бренда Бакки (, род. ) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Бренда Бакки родилась в Кламат-Фолс, штат Орегон и выступала на местной сцене, прежде чем переехала в Лос-Анджелес, чтобы учиться актёрскому мастерству в Американской академии драматического искусства. Она дебютировала на экране в провальной комедии 1986 года «Крепкие тела 2» и после появилась в нескольких низкобюджетных фильмах.

Бакки наиболее известна благодаря ролям в фильмах «Горячие головы! Часть 2» (1993) с Чарли Шином, «Стрелок» (1994) с Кристофером Ламбертом, и «В осаде 2: Тёмная территория» (1995) со Стивеном Сигалом. Также она сыграла роль актрисы Ланы Тёрнер в фильме 1997 года «Секреты Лос-Анджелеса».

На телевидении Бакки сыграла главную женскую роль в сериале «Американская готика» в 1995—1996 годах, а также сыграла роль матери главного героя в недолго просуществовавшем сериале 1999 года «Райан Колфилд: год первый». В двухтысячных карьера Бакки практически завершилась и она снималась в независимых фильмах, а также играла эпизодические роли в таких сериалах как «Менталист», «Полиция Нью-Йорка», «C.S.I.: Место преступления», «Лучшие» и «Зачарованные».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Американской академии драматического искусства
Киноактрисы США